Provider – brano musicale dei N.E.R.D presente in In Search of...
 Service provider – azienda o organizzazione che fornisce un servizio
 Internet service provider – fornitore di servizi Internet, spesso detto semplicemente "provider"